Зыбино — название населённых пунктов.

Россия 
 Зыбино — село в Борисовском районе Белгородской области.
 Зыбино — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Зыбино — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Зыбино — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Зыбино — деревня в Краснозоренском районе Орловской области.
 Зыбино — деревня в Ртищевском районе Саратовской области.
 Зыбино — деревня в Одоевском районе Тульской области.
 Зыбино — деревня в Ясногорском районе Тульской области.

Украина 
 Зыбино — село в Волчанском районе Харьковской области.